Березанское сельское поселение — муниципальное образование в Выселковском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Березанский сельский округ.

Административный центр — станица Березанская.

География 
Березанское поселение находится к северу от станицы Выселки, в бассейне реки Бейсуг. Территория Березанского сельского поселения – 210,7 км².

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

История 
Березанское сельское поселение было образовано в 2006 году в границах Березанского сельского округа (ранее — сельсовета).

Примечания 

Сельские поселения Выселковского района